Khmeliove (Crimea), localitat de la República Autònoma de Crimea, a Ucraïna
 Khmélevo (Vladímir), localitat de la província de Vladímir, a Rússia